

Localidades

Corinto (Minas Gerais)

Corinto (Cauca)

Corinto (El Salvador)

Corinto
Corinto (prefeitura)

Corinto (Nicarágua)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos